Мария Хулия Мантилья (; родилась 10 июля 1984 года в Трухильо) — перуанская фотомодель, победительница международного конкурса красоты Мисс Мира 2004. Также выигрывала титул Мисс Ла-Либертад, заняла второе место на национальном конкурсе Мисс Перу.

Мантилья родилась и выросла в Трухильо, получала педагогическое образование. До победы на конкурсе красоты работала фотомоделью, профессиональной танцовщицей и ведущей популярной в Перу телепередачи. Также занималась лёгкой атлетикой и становилась чемпионкой Перу в современном пятиборье.

В Перу её также называют Маху Мантилья, чтобы избежать путаницы с её тётей Марией Хулией Мантильей Майер, которая становилась победительницей конкурса Мисс Перу 1969 года и полуфиналисткой конкурса Мисс Вселенная 1969.

Примечания

Ссылки 
 10 последних обладательниц короны «Мисс Мира»
 PERU — Maria Julia Mantilla Garcia

Фотомодели Перу
Выпускники Национального университета Трухильо